Leixões SC is een Portugese sportclub uit Matosinhos. De club is het bekendst voor de voetbalafdeling maar is ook actief in boksen, karate, volleybal, zwemmen en biljart.

De club werd in 1907 opgericht en is hiermee een van Portugals meest historische sportclubs. De club speelde 22 seizoenen in de hoogste klasse en speelde vooral in de jaren zestig in Europese competities. In 1961/62 verloor de club met 6-2 van FC La Chaux-de-Fonds en leek kansloos in de terugwedstrijd maar won die met 5-0 en ging zo naar de volgende ronde, dat jaar werd de kwartfinale bereikt. In de jaren zeventig degradeerde de club en raakte in de vergetelheid. In 2002 was de club helemaal terug, alhoewel Leixões in de 3de klasse speelde werd de finale van de beker gehaald en verloren van Sporting Lissabon. Doordat Sporting zich plaatste voor de Champions League mocht Leixões na al die jaren terug naar Europa, daar werd echter van het Griekse PAOK Saloniki verloren in de eerste ronde.

Een terugkeer naar de 2de klasse (Liga de Honra) werd nog even uitgesteld, de club eindigde op een gedeelde 2de plaats met 82 punten en had een beter doelsaldo maar miste de promoties door de onderlinge confrontaties. Het volgende seizoen werd de club kampioen met 22 punten voorsprong (94 in totaal). De euforie werd het in 2004 getemperd door een 14de plaats, maar het volgende seizoen werd de club 7de en in 2006 zelfs 3de. Normaal is de 3de plaats goed voor een promotie naar de hoogste klasse maar door herstructureringen ging enkel de top 2 naar de 1ste klasse. In 2007 promoveerde de club eindelijk weer naar de hoogste klasse. De club kon de degradatie maar op het nippertje vermijden. Het lopende seizoen 2007/08 verloopt beter voor de club en na zeven speeldagen staat Leixões zelfs aan de leiding. In 2010 degradeerde de club. Sindsdien is het onafgebroken actief op het tweede niveau.

Erelijst
 Segunda Liga
Winnaar: 2007
 Beker van Portugal
Winnaar: 1961
Finalist: 2002

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Leixões SC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Henry Antchouet
  Vitorino Antunes
  Serginho Baiano
  Beto
  Chumbinho
  Anderson Esiti
  Lewis Enoh
  Florent Hanin
  Paulo Machado
  Christian Pouga
  Leandro Tatu
  Vieirinha

Externe links 
 Officiële website of Leixões Sport Club
 Fan Site

Portugese voetbalclub
Porto (district)